Хмелёвка — река в России, протекает в Даровском районе Кировской области. Устье реки находится в 80 км по левому берегу реки Волманга. Длина реки составляет 10 км.

Исток реки в заболоченном лесу близ границы с Костромской областью в 60 км к северо-западу от посёлка Даровской. Река течёт на северо-восток по ненаселённому лесу.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100035157
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103515
 Код бассейна — 10.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Притоки Волманги
Реки Даровского района